Меренберг:

 Меренберг — коммуна в Германии, в земле Гессен.
 Меренберг, Георг-Николай (1871—1948) — граф, внук А. С. Пушкина.
 Меренберг, Георг-Михаэль Александр (1897—1965) — граф, немецкий военный, внук императора Александра II.
 Меренберг, София Николаевна (1868—1927) — старший ребёнок в семье принца Николая Вильгельма Нассауского.
 Наталья Александровна Пушкина-Дубельт, графиня Меренберг (1836—1913) — дочь поэта Александра Пушкина, жена принца Николая-Вильгельма Нассауского.